Budimír, een plaats in Slowakije
 Budimir (hertog), hertog van de Kroaten in Dalmatië (740-785)